Odense Håndbold (tidligere Handball Club Odense, omtalt HC Odense, oprindeligt Odense GOG) er et dansk håndboldhold, der spiller i landets bedste kvindelige håndboldrække Damehåndboldligaen. Det blev oprettet i august 2009 – og fik licens til at overtage GOG Svendborg TGIs hold i samme række, hvilket blev offentliggjort ved et pressemøde den 27. august i Odense Idrætshal. 

Holdet har hjemmebane i Odense Idrætshal og spiller i orange trøjer og sorte bukser.

Historie 
Fra sommeren 2010 skiftede Odense GOG navn til Handball Club Odense. Eller blot HCO. Fra og med sæsonen 2016/2017 skiftede klubben navn til Odense Håndbold.

28. februar 2011 gik HC Odense i betalingsstandsning, men spillede videre mens klubbens økonomi blev klarlagt.  Betalingsstandsningen blev ophævet d. 3. juni 2011   og HC Odense var derfor at finde i damernes bedste liga Damehåndboldligaen i sæsonen 2011/2012

Klubbens førstehold hos herrerne gik fra 2011/12-sæsonen sammen med Faaborg HKs herrer i HC-Fyn, der efterfølgende er gået konkurs. Dameholdet vandt sit første danske mesterskab i 2021 med en samlet finalesejr over Viborg HK

Historiske placeringer

Spillere i sæsonen 2022/2023

Tranfers 2023-24 
{| class="wikitable"
|

Tilgange

Sommer 2023 

 
|

Afgange

Sommer 2023

Medarbejdere 
Trænere, holdledere og fysioterapeuter i sæsonen 2021-22.

Kilder 
 GOG får ønsket dispensation (Dansk Håndboldforbund)
 ODENSE GOG en realitet (gog.dk) 
 Grønt lys til Odense GOG (dr.dk)
 Officielt: Odense GOG er skabt (TV2)

Eksterne henvisninger 
 Klubbens hjemmeside

Referencer 

Klubber, der spiller i Håndboldligaen
Håndbold
Etableret i 2009